FNM:
 Faith No More — американская альтернативная рок-группа.
 Fabrica Nacional de Motores — автомобилестроительная компания Бразилии.